Коже:
 Коже (озеро) — старое название Кожозера.
 Коже (коммуна) — коммуна округа Эврё во Франции.

См. также 
 Наурыз коже — праздничное блюдо казахской кухни.